Molekulska formula C12H18ClNO se može odnositi na:

 Tulobuterol
 Etoloreks